spaarlamp of compacte fluorescentielamp
 Chemins de fer luxembourgeois, de Luxemburgse Spoorwegen
 Česká fotbalová liga, voetbaldivisie in Tsjechië
 Canadian Football League, sportliga in Canada